Bertus Aafjes, Nederlands dichter
 Gerard Aafjes, Nederlands profvoetballer
 Pieter Aafjes, dirigent van de naar hem vernoemde Culemborgse harmonie
 Sijtje Aafjes, Nederlands illustratrice, aquarellist en pentekenaar

Nederlandse of Vlaamse achternaam